Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Slobodan Živojinović era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Lars-Anders Wahlgren.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–2, 6–2, 6–1 Wahlgren.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Jakob Hlasek (primo turno)
  Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
  John Fitzgerald (primo turno)

 Slobodan Živojinović (quarti di finale) 
 Eric Jelen (primo turno) 
 Richard Matuszewski (primo turno) 
 Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1989